André Zylberberg (1947-), économiste français.
 Jacques Zylberberg (1939-2010), sociologue et politologue belge.
 Julieta Zylberberg (1983-), actrice argentine de cinéma.
 Rachel Zylberberg (1920-1943), résistante juive polonaise et participante au soulèvement du ghetto de Varsovie.
 Régina Zylberberg (1929-2022), femme d'affaires et chanteuse française connue sous le nom de Régine.
 Sam Zylberberg (1983-), historien et éditeur belge.

Patronyme juif